Der DFB-Pokal der Frauen 2005 wurde vom 1. FFC Turbine Potsdam gewonnen. Die Potsdamerinnen verteidigten ihren Titel souverän. Wie im Vorjahr gewann man das Endspiel gegen den 1. FFC Frankfurt mit 3:0. In der ersten Runde schieden in einem an Überraschungen armen Wettbewerb zwei Erstligisten, der FCR 2001 Duisburg und der Hamburger SV, gegen unterklassige Mannschaften aus. Ab dem Viertelfinale waren die Bundesligisten unter sich. Zum letzten Mal durften zweite Mannschaften am DFB-Pokal teilnehmen.

Teilnehmende Mannschaften 
Für den DFB-Pokal 2004/05 haben sich folgende Mannschaften qualifiziert:

Übersicht 
Die jeweils oben genannte Mannschaft hatte Heimrecht. Fett geschriebene Mannschaften zogen in die nächste Runde ein. Das Qualifikationsspiel ist nicht berücksichtigt.

1 Sieg nach Verlängerung2 Sieg im Elfmeterschießen

Qualifikation 
Gespielt wurde am 15. August. Die Landespokalsieger von Hamburg und Bremen mussten zunächst gegeneinander antreten, um das Teilnehmerfeld auf 32 zu verkleinern.

|}

1. Runde 
Gespielt wurde am 29. August 2004. Für zwei Erstligisten war der Pokalwettbewerb schon nach der ersten Runde zu Ende. Der FCR 2001 Duisburg (gegen den FFC Brauweiler Pulheim 2000) und der Hamburger SV (gegen den 1. FFC Turbine Potsdam II) schieden jeweils gegen Zweitligisten aus.

|}

Achtelfinale 
Gespielt wurde am 14. November 2004. Beinahe hätte der FSV Viktoria Jägersburg für eine Sensation gesorgt. Die Saarländerinnen kämpften in der 2. Bundesliga gegen den Abstieg, konnten aber den Erstligisten SC Freiburg in die Verlängerung zwingen. Hier konnte sich Freiburg mit 6:5 durchsetzen.

|}

Viertelfinale 
Gespielt wurde am 12. Dezember 2004. Favoritensiege bestimmten die Runde der letzten acht. Lediglich Frankfurt musste in die Verlängerung.

|}

Halbfinale 
Gespielt wurde am 28. März 2005. Wie im Vorjahr konnten sich Deutschlands Aushängeschilder des Frauenfußballs für das Finale qualifizieren.

|}

Finale

Weblinks 
 Seite des DFB zum DFB-Pokal der Frauen 2004/05

2004
Fußballsaison 2004/05